Джиёнхон Ризоев (15.03.1948 — 27.10.1992) — таджикистанский политический деятель, председатель Кулябского облисполкома (1992).

Родился 15 марта 1948 года в кишлаке Дашти Джум Ленинградского (Шурабадского) района Хатлонской области в семье служащего. Член КПСС с 1971 по 1991 год.

Окончил юридический факультет Таджикского государственного университета имени Ленина (1970, с красным дипломом).
В 1969—1971 гг. служил в Советской армии (в Казахстане, командир взвода), затем работал зав. орготделом Восейского райкома комсомола.

С 1972 г. на службе в органах внутренних дел:
 1972—1982 следователь, старший следователь, заместитель начальника ОВД города Куляб по особо важным делам,
 1982—1984 учёба в Академии МВД СССР (окончил с отличием),
 1984—1986 заместитель начальника, с 1985 начальник отдела УВД Кулябской области.
 1985—1991 на руководящих должностях в МВД Таджикской ССР и Кулябском УМВД.
 1991—1992 начальник УВД по Кулябской области.

В августе 1992 года, после начала гражданской войны,  назначен председателем Кулябского облисполкома.

Застрелен во время переговоров с лидером «Народного фронта» Сангаком Сафаровым близ города Калининабад (ныне Левакант) 27 октября 1992 года. Причины этого убийства не выяснены.

На его место был назначен Эмомали Рахмонов.

Жена — Муяссара Фатоева.

Источники 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1309936570
 apn-spb.ru/opinions/article16047.htm
 Смерть Джиёнхона Ризоева

Председатели Кулябского облисполкома
Функционеры ВЛКСМ